Guisa – Famiglia ducale francese del XVI secolo
Guisa – Torrente della provincia di Milano
Guisa – Città della Francia
Guisa – Città di Cuba